Fèlix Amat de Palou i Pont (Sabadell, 1750 - Barcelona, 1824), escriptor, poeta i religiós 
 Fèlix Amat i Parcerisa (Barcelona, 1940 - Premià de Dalt, 2005), polític 
 Fèlix Torres i Amat de Palou (Sallent, 1772 - Madrid, 1847), religiós i historiador català